Войтехи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Войтехи — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Войтехи — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Войтехи — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Войтехи — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.